Rice Lake puede referirse a:

 Rice Lake (condado de Barron, Wisconsin).
 Rice Lake (Minnesota).
 Rice Lake (Wisconsin).
 Municipio de Rice Lake (condado de St. Louis, Minnesota).
 Municipio de Rice Lake (Dakota del Norte).